Marie Antonie Habsbursko-Lotrinská, arcivévodkyně Rakouská (celým jmémen Maria Antonia Roberta Blanka Leopoldina Karole Josepha Raphaela Michaela Ignatia Aurelia, 13. července 1899, Záhřeb - 22. října 1977, Porto Alegre) byla členkou toskánské linie habsbursko-lotrinské dynastie, rakouská arcivévodkyně, princezna uherská, česká a toskánská.

Život 
Narodila se 13. července 1899 v Záhřebu, jako šesté z deseti dětí arcivévody Leopolda Salvátora Rakousko-Toskánského a jeho manželky infantky Blanky Bourbonsko-Kastilské.

Vyrůstala v poslední době habsburské monarchie. Ve Vídni žili v Toskánském paláci a pobývali ve venkovském v Itálii sídle poblíž Viareggia.

Po pádu habsburské monarchie jí bylo 19 let. Konec první světové války znamenal hluboký pokles prosperity její rodiny. Republikánská vláda Rakouska zkonfiskovala vlastnictví Habsburků a tím rodina ztratila všechen majetek. Její nejstarší bratři arcivévodové Rainer a Leopold zůstali v Rakousku aby poznali novou republiku, zbytek rodiny se v lednu 1919 odstěhovala do Španělska. Usadili se v Barceloně kde žili s velmi omezenými prostředky. Se svou sestrou Assuntou byla vzpurná a často se střetávala se svou matkou. Zatímco žily v Barceloně Marie Antonie se více obrátila k náboženství. Přála si být řeholnicí, její matka se však domnívala, že nemá potřebné předpoklady ani temperament k následování řeholního života.

Později se zamilovala do Ramona Orlandis y Villalonga (1896-1936), který patřil k nižší španělské šlechtě. Dne 16. července 1924 se za něho provdala. Pár žil na Mallorce kde se narodilo jejich pět dětí se společným příjmením Orlandis y Habsburgo:
 Blanca Maria (1926-1969), sňatek s Raulem Ereñu
 Juan, baron z Pinopar (1928-1977), sňatek s Hildegardou Bragagnolo
 Maria Antonia (1929-1991)
 Isabel (1931), sňatek s Fausto Morellem, markýzem ze Sollerichu
 Alfonsina (1936), sňatek s Joaquínem Zafortezou

Její manžel zemřel roku 1936 během Španělské občanské války. Jako vdova emigrovala do Jižní Ameriky. Roku 1942 se v Uruguayi vdala za Dona Luise Pereze Sucre, který zemřel o osm let později.

Zemřela 22. října 1977 v brazilském Porto Alegre.

Tituly a oslovení 
 13. července 1899 - 31. října 1918: Její královská Výsost arcivévodkyně Marie Antonie Rakouská, princezna uherská, česká a toskánská
 31. října 1918 - 22. října 1977: Její královská Výsost arcivévodkyně Marie Antonie Rakouská, princezna uherská, česká a toskánská (titulární)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Ženy
Rakouské princezny
Narození 13. července
Narození v roce 1899
Úmrtí 22. října
Úmrtí v roce 1977
Narození v Záhřebu
Habsbursko-lotrinští v 20. století